Josip Pavić (Split, 15. siječnja 1982.), hrvatski vaterpolist. U sezoni 2015./16. nosi kapicu grčkog Olympiakosa.

Igrao je za HAVK Mladost iz Zagreba, na poziciji vratara. Nastupio je 76 puta za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju. Na Svjetskom prvenstvu u Montrealu 2005., bio je ponajbolji vratar prvenstva. Osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Melbourneu 2007. Bio je drugi vratar reprezentacije i branio je na nekoliko početnih utakmica.

Osvojio je zlatnu medalju na Ljetnim olimpijskim igrama u Londonu 2012. gdje je proglašen najboljim vratarom olimpijskog turnira. Iste godine proglašen je najboljim vaterpolistom svijeta. Dok je kao najbolji svjetski vratar igrao za Mladost 18 mjeseci nije dobio plaću. Braneći za Olympiakos postao je doprvak Europe 2016. godine. Dvije godine kasnije, u sezoni 2017./18., kao vratar Olympiakosa osvojio je Ligu prvaka.

Nosio je hrvatsku zastavu na otvaranju Ljetnih olimpijskih igara 2016. u Rio de Janeiru.

U studenom 2016. i službeno se, nakon 15 godina aktivnog igranja, oprostio od Hrvatske vaterpolske reprezenacije.

Zbog svoje uloge u hrvatskoj reprezentaciji i važnih obrana dobio je nadimak "Hrvatska hobotnica".

Dvaput (2011. i 2012.) je bio proglašen Hrvatskim vaterpolistom godine.

Izvori 

Životopisi, Split
Hrvatski vaterpolisti
Olimpijski pobjednici u vaterpolu
Dobitnici nagrade Franjo Bučar
Vaterpolisti Mladosti